Качкаровка — название населённых пунктов на Украине:

 Качкаровка — село в Великобелозёрском районе Запорожской области.
 Качкаровка — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Качкаровка — село в Новотроицком районе Херсонской области.